Superkombinacja kobiet na 44. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana 12 lutego 2017 roku. Tytułu mistrzyni świata sprzed dwóch lat nie obroniła Tina Maze ze Słowenii, która zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata w tej konkurencji została Wendy Holdener ze Szwajcarii. Na drugim miejscu uplasowała się jej rodaczka, Michelle Gisin, a brązowy medal zdobyła Austriaczka Michaela Kirchgasser.

Podczas rozgrzewki przed slalomem Szwajcarka Lara Gut, która zajmowała trzecie miejsce po zjeździe, zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie, co wykluczyło ją z dalszej rywalizacji.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2017